Denisovka (Basjkirostan) - dorp in de Russische republiek Basjkirostan
 Denisovka (Kemerovo) - dorp in de Russische oblast Kemerovo
 Denisovka (Komi) - dorp in de Russische republiek Komi
 Denisovka (Krasnodar) - dorp in de Russische kraj Krasnodar
 Denisovka (district Medvenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Denisovka (district Sjtsjigrovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Denisovka (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Denisovka (Mari El) - dorp in de Russische republiek Mari El
 Denisovka (Omsk) - dorp in de Russische oblast Omsk
 Denisovka (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Denisovka (Rostov) - choetor in de Russische oblast Rostov
 Denisovka (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen
 Denisovka (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir
 Denisovka (Voronezj) - posjolok in de Russische oblast Voronezj